UIC-Z-Wagen steht für:

 Schnellzugwagen-Typ, siehe UIC-Reisezugwagentypen#UIC-Typ Z
 Schnellzugwagen der Deutschen Reichsbahn (1945–1993), siehe UIC-Z-Wagen (DR)